Brett Rogers (né en 1979), nageur sud-africain
Brett Rogers (né en 1981), pratiquant américain de MMA